Cudworth kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cudworth, South Yorkshire, England, Barnsley, 
 Cudworth, Somerset, England, 
 Cudworth, Surrey – en ort i Surrey, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar